Xyleborini — триба жуков-короедов, одна из крупнейших в составе подсемейства Scolytinae (Curculionidae). Включает более 1100 видов.

Распространение 
Встречаются повсеместно в лесных регионах во всех зоогеографических областях. Большинство распространены в Ориентальной области (500), Неотропике (240), Афротропике (200), Австралии и Океании (160), Палеарктике (65).

Описание 
Мелкие жуки-короеды, величина которых колеблется в пределах нескольких миллиметров (от 2 до 4 мм). Усики коленчатые с ясно отграниченной крупной булавой и скапусом, тонкими лапками. Большинство специализировалось в выборе древесных растений.

Самок Xyleborina можно отличить от других короедов по округлой, дорсовентрально уплощенной булавы усиков с часто заметно склеротизированным первым сегментом, вдавленным субментумом, дугообразными и уплощенными голенями средних и задних ног, вооруженными шестью или более зубчиками (если не уменьшены вторично), переднеспинка сильно выпуклая антеродорсально, на переднем скате вооружена неровностями. Биологически эта группа четко определяется комбинацией гаплодиплоидной генетической системы, в которой гаплоидные самцы нелетающие и часто карликовые, демонстрируют крайнее инбридинг и облигатный симбиоз питания с грибами-ксилофагами («грибное садоводство»). Хотя эти биологические особенности встречаются в других трибах у Scolytinae, их совместное появление у Xyleborina уникально. Предполагается, что эти биологические особенности являются причиной быстрой радиации, которая произвела более 1000 видов с раннего олигоцена. И быстрая диверсификация, и инбридинг являются вероятными причинами неясных видовых ограничений и относительного отсутствия четко определяемых морфологических признаков.

Имеют гаплодиплоидную систему спаривания с экстремальным инбридингом. Обычно самки спариваются с братьями перед тем, как покинуть натальную галерею. Если самка не спаривается, то откладывает гаплоидные яйца, которые развиваются в самцов. Взрослый самец, карликовый и нелетающий, может спариваться со своей матерью, которая затем производит диплоидные яйца, которые развиваются в самок. Эти жуки также выращивают симбиотические грибные сады в туннелях, которые они проложили в деревьях.

У Xyleborini есть микангий, специализированная часть тела, которая заполняется грибами и обеспечивает безопасный перенос грибов в новые места обитания. Микангии представляют собой инвагинированные мешочки, которые возникают в голове возле нижних челюстей, переднеспинки / мезонотума и в основании надкрылий. Тип микангиума имеет тенденцию быть таксоноспецифичным, и несколько родов грибов образуют специфические симбиотические отношения с родами Xyleborini. Таким образом, по прибытии в новое место даже неоплодотворённая самка, снабженная симбиотическими грибами, может произвести грибной сад и семью, которая в конечном итоге может превратиться в популяцию жуков. Этот огромный потенциал колонизации привел к случайной интродукции 31 и 12 видов в результате глобальной торговли в Северную Америку и Европу, соответственно. Большинство этих интродуцированных видов были местными для Юго-Восточной Азии. В Северной Америке три азиатских вида Euwallacea fornicatus, E. kuroshio и Xyleborus glabratus нанесли серьезный экономический и экологический ущерб деревьям в городских, пригородных и в естественных природных зонах.

Классификация 
Включает более 1100 видов, это одна из двух крупнейших триб жуков-короедов из подсемейства Scolytinae (Curculionidae) после Corthylini, в которой 1200 видов. Половина видов относится к крупнейшему роду Xyleborus (около 500).

 Amasa Lea, 1893
 Ambrosiodmus Hopkins, 1915 (или в Xyleborus)
 Ambrosiophilus Hulcr & Cognato, 2009
 Ancipitis  Hulcr & Cognato, 2013
 Anisandrus  Ferrari, 1867
 Arixyleborus Hopkins, 1915
 Beaverium Hulcr & Cognato, 2009
 Diuncus Hulcr & Cognato, 2009
 Cnestus Sampson, 1911
 Coptoborus Hopkins, 1915
 Coptodryas Hopkins, 1915
 Cryptoxyleborus Schedl, 1937
 Cyclorhipidion Hagedorn, 1912 (включая Terminalinus)
 Debus  Hulcr & Cognato, 2010
 Diuncus  Hulcr & Cognato, 2009
 Dryocoetoides Hopkins 1915
 Dryoxylon Bright & Rabaglia 1999
 Eccoptopterus Motschulsky 1863
 Euwallacea Hopkins, 1915 (или в Xyleborus)
 Fortiborus  Hulcr & Cognato, 2010
 Fraudatrix  Cognato, Smith & Beaver, 2020
 Hadrodemius Wood, 1980
 Heteroborips  Reitter, 1913
 Immanus  Hulcr & Cognato, 2013
 Leptoxyleborus Wood, 1980
 Microperus Wood, 1980
 Planiculus  Hulcr & Cognato, 2010
 Pseudowebbia Browne, 1962
 Sampsonius Eggers, 1935
 Schedlia Browne, 1950
 Streptocranus Schedl, 1939
 Taphrodasus Wood, 1980
 Taurodemus Wood, 1980
 Theoborus Hopkins, 1915
 Tricosa  Cognato, Smith & Beaver, 2020
 Truncaudum  Hulcr & Cognato, 2010
 Webbia Hopkins, 1915
 Xyleborinus Reitter, 1913
 Xyleborus Eichhoff, 1864
 Xylosandrus Reitter, 1913

См. также 
 Короед-типограф

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Короеды